Алекса́ндр Ни́цберг (; род. 29 сентября 1969, Москва) — германский, австрийский русско- и немецкоязычный поэт и переводчик российского-еврейского происхождения.

Биография 
Александр Ницберг родился 29 сентября 1969 года в Москве. Отец — художник и скульптор Абрам Ницберг (1925—2005).

В подарок на рождение сына его мать, актриса Элла Исааковна Опальная (урождённая Певзнер; род. 1935), получила от подруги два номера журнала «Москва» (№ 11 за 1966 год и № 1 за 1967 год) с первым изданием в СССР романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Два аналогичных номера журнала мать подарила сыну в 2012 году после перевода им романа на немецкий язык.

В 1980 году в одиннадцатилетнем возрасте эмигрировал с родителями и сестрой из СССР в Германию, вырос в Дортмунде. В девятнадцатилетнем возрасте в 1988—1989 годах впервые занялся литературными переводами с русского на немецкий язык.

Ницберг — переводчик на немецкий язык произведений Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Александра Блока, Марины Цветаевой, Анны Ахматовой, Николая Гумилёва, Николая Агнивцева, Игоря Северянина, Владимира Маяковского, Михаила Зенкевича, Анны Радловой, Максимилиана Волошина, Виктора Гофмана, Даниила Хармса, Михаила Булгакова.

Поэт и переводчик с немецкого Алёша Прокопьев писал об Александре Ницберге в 2012 году:

В настоящее время живёт в Вене (Австрия).

Старшая сестра — американский скульптор, художник Юлия Ницберг (род. 1961).

Награды и премии 
 Международная отметина имени отца русского футуризма Давида Бурлюка
 Читай Россию (Read Russia) (2012—2014) — за перевод на немецкий язык романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Исследователи русского авангарда
Переводчики XX века
Переводчики XXI века
Переводчики Германии
Переводчики поэзии на немецкий язык
Переводчики с русского языка
Поэты Германии
Немецкие поэты
Хармсоведы
Лауреаты Международной отметины имени отца русского футуризма Давида Бурлюка